Ammaia steht für:
 Ammaia, antike Siedlung in der römischen Provinz Lusitania, heute zu Marvão
 Amaya, antike Siedlung in Nordspanien